Anderson je lahko:
 Anderson (priimek)
 Anderson (avtomobil)
 Anderson (krater)
 Anderson (Indiana), mesto v zvezni državi Indiana, ZDA
 Anderson (Južna Karolina), mesto v zvezni državi Južna Karolina, ZDA
 Anderson (reka), reka v Kanadi